Станислав Андреевич Антипин () — российский футболист, вратарь. Мастер спорта России.

Биография 
Начал заниматься футболом в своём родном городе Тюмень в школе одноимённого клуба. В возрасте 15 лет после одного из турниров за сборную региона был приглашён в академию «Краснодара».

31 августа 2013 года он дебютировал в профессиональной футбольной лиге за «Краснодар-2» в матче против астраханского «Волгаря».

Летом 2015 года перешёл в новочеркасский «МИТОС». Зимой 2016 года перешёл в клуб из столицы Удмуртии «Зенит-Ижевск».

В мае 2017 года приглашён на просмотр в ЦСКА, но контракт с ним не был подписан. Летом 2017 года перешёл в ярославский «Шинник». В его составе он добрался до полуфинала Кубка России и получил звание мастера спорта по футболу. В сезоне 2019/2020 в игре Кубка России по футболу на стадии 1/8 финала против «Нижнего Новгорода» отбил три из трёх пенальти в серии послематчевых пенальти.

Летом 2020 года перешёл в астраханский «Волгарь». Летом 2021 года перешёл в «Тюмень».

Летом 2022 года перешёл в красноярский «Енисей».

Достижения 
Зенит-Ижевск

 Серебряный призёр ПФЛ (зона Урал-Приволжье): 2015/2016, 2016/2017.

ФК Тюмень

 Бронзовый призёр ФНЛ 2 (Группа 4): 2021/2022.

Примечания 

Футболисты России
игроки ФК «Краснодар-2»
игроки ФК «МИТОС»
игроки ФК «Зенит-Ижевск»
игроки ФК «Шинник»
игроки ФК «Волгарь»
игроки ФК «Тюмень»